Oostelijke witbefmanakin
 Westelijke witbefmanakin